Тридцать четвёртый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 18 сентября 1979 года по 10 мая 1980 года. Победителем четвёртый раз подряд стал ЦСКА.

Класс «А». Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 11 лучших команд прошлого сезона и лучшая команда первой лиги. Команда, занявшая последнее место, выбывала в первую лигу, 10 и 11 команды играли переходной турнир со второй и третьей командами первой лиги. 
ЦСКА не потеряв ни одного очка в первом круге, 4 очка во втором и 2 в третьем, за 4 тура до финиша обеспечил себе первое место, после чего проиграл ещё один матч. Тройка аутсайдеров наметилась к концу третьего круга, и за 5 игр до финиша определилась окончательно. Но борьба за право сыграть в переходном турнире, учитывая, что в четырёх последних турах эти команды трижды встречались между собой, продолжалась до конца чемпионата. По итогам предпоследнего тура обеспечил себе участие в переходных матчах СКА, а в последний день чемпионата к нему присоединилась «Ижсталь», обыгравшая в Ижевске «Автомобилист».

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
 Сергей Макаров (ЦСКА) — 68 очков (29+ 39)
 Хелмут Балдерис (ЦСКА) — 61 очко (26+35)
 Виктор Шалимов («Спартак» Москва) — 53 очка (34+19)
 Михаил Варнаков («Торпедо» Горький) — 50 очков (30+20)
 Борис Михайлов (ЦСКА) — 50 очков (27+23)
 Николай Дроздецкий (ЦСКА) — 49 очков (31+18)
 Александр Скворцов («Торпедо» Горький) — 49 очков (24+25)
 Александр Голиков («Динамо» Москва) — 46 очков (29+17)
 Пётр Природин («Динамо» Москва) — 45 очков (27+18)
 Борис Александров («Спартак» Москва) — 45 очков (22+23)

Лучшие снайперы 
 Виктор Шалимов («Спартак» Москва) — 34 шайбы
 Николай Дроздецкий (ЦСКА) — 31 шайба
 Владимир Крутов (ЦСКА) — 30 шайб
 Михаил Варнаков («Торпедо» Горький) — 30 шайб
 Александр Голиков («Динамо» Москва) — 29 шайб
 Сергей Макаров (ЦСКА) — 29 шайб
 Борис Михайлов (ЦСКА) — 27 шайб
 Пётр Природин («Динамо» Москва) — 27 шайб
 Хелмут Балдерис (ЦСКА) — 26 шайб
 Владимир Лаврентьев («Химик» Воскресенск) — 26 шайб

Лидеры по штрафным минутам 
 Владимир Крикунов («Динамо» Рига) — 61 минута
 Виктор Тюменев («Крылья Советов» Москва) — 59 минут
 Юрий Вожаков («Торпедо» Горький) — 56 минут
 Михаил Ковалёв («Ижсталь» Ижевск) — 56 минут
 Александр Карцев («Автомобилист» Свердловск) — 54 минуты
 Борис Александров («Спартак» Москва) — 52 минуты
 Владимир Ковин («Торпедо» Горький) — 51 минута
 Александр Голиков («Динамо» Москва) — 49 минут
 Борис Веригин («Химик» Воскресенск) — 48 минут
 Александр Кожевников («Спартак» Москва) — 48 минут

Призы и награды 
{|class="wikitable"
!Приз!!Победитель
|-
|«Приз справедливой игры»||«Динамо» Москва - 322 очка (200 нач. очков + 357 штр. минут - 235 шайб)
|-
|«Приз имени В.М.Боброва»||ЦСКА - 306 шайб
|-
|«Самому результативному игроку»||Сергей Макаров (ЦСКА) - 68 очков (29 шайб + 39 передач)
|-
|«Лучший хоккеист года»||Сергей Макаров (ЦСКА) – 156 очков
|-
|«Три бомбардира»||Б.Михайлов – В.Харламов – В.Крутов (ЦСКА) – 73 шайбы (27 + 16 + 30)В.Шалимов – А.Рудаков – Б.Александров («Спартак» Москва) – 73 шайбы (34 + 17 + 22)
|}

 Лучшие игроки сезона (символическая сборная) 
Не назывались.

 Список 36-и лучших 
Не составлялся.

 Лучшие арбитры сезона 
 В.Домбровский (Челябинск)
 А.Захаров (Москва)
 Ю.Карандин (Новосибирск)
 В.Никульцев (Москва)
 Н.Резников(Москва)
 А.Федотов (Горький)

 Факты чемпионата 
 Переходы 
 В ЦСКА перешли Ирек Гимаев (СК им. Салавата Юлаева) и Николай Дроздецкий (СКА)
 В «Спартак» перешли Борис Александров (ЦСКА), Александр Бодунов («Крылья Советов» Москва) и  Сергей Шепелев («Автомобилист»)

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ЦСКА со СКА – 14-2 и 14-3.
Самыми результативными стали матчи московского «Динамо» с «Автомобилистом» – 12-6, и ЦСКА со СКА – 14-3.
Наименее результативным стал матч «Сокол» - «Трактор» – команды не забросили ни одной шайбы.

 Переходный турнир между высшей и первой лигами 
Команды провели разъездной двухкруговой турнир с 13 по 28 мая. В последнем туре СКА выиграл у уже занявшего первое место СК им. Салавата Юлаева, и сохранил место в высшей лиге.

 Класс «А». Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением победителя, перешедшего в высшую лигу и перешедших во вторую лигу двух последних команд и команды проигравшей в переходном турнире, последняя команда высшей лиги, и из первой лиги победители зон и победитель переходного турнира. Лучшая команда получала право играть в высшей лиге, вторая и третья играли переходной турнир с аутсайдерами высшей лиги. Две последние команды вылетали во вторую лигу, занявшие 11-14 места играли переходной турнир с лидерами второй лиги.
Матчи прошли с 25 сентября по 30 марта. Минское «Динамо» только победой в последнем туре обеспечило себе первое место.Лучший бомбардир – Геннадий Маслов (СК им. Урицкого Казань) - 61 шайба.

 Переходный турнир между первой и второй лигами 
В отличие от прошлого сезона команды играли только в один круг в одном городе. Турнир прошёл с 5 по 11 апреля в Усть-Каменогорске. На этот раз обе команды второй лиги завоевали право играть в более высоком дивизионе.

 Класс «А». Вторая лига 
Количество участников было увеличено с 24 до 28 команд, 16 в западной зоне, и по-прежнему 12 в восточной. Согласно регламента, к участию допускались команды прошедшего сезона, кроме перешедших в первую лигу победителей зон и второй команды восточной зоны, выигравшей переходный турнир, и последних команд зон, перешедших в класс «Б», а также предпоследняя команда первой лиги (занявшая последнее была расформирована), аутсайдер переходного турнира из первой лиги, и две лучшие команды класса «Б». Вместо «Судостроителя» сыграла другая ленинградская команда – ВИФК. К ним добавились «Ермак» (последнее место в восточной зоне лиги), «Буран» (3-е место в классе «Б»), СКА Хабаровск (5-е место в классе «Б»), и «дубли» «Сокола» и московского «Динамо» –  и «Динамо» Харьков.
Лучшие команды зон получали право играть в первой лиге, вторые играли в переходном турнире с аутсайдерами первой лиги.

 Западная зона Лучший бомбардир''' – Вячеслав Лавров (СКА МВО) - 67 шайб.

Восточная зона

Класс «Б» 
Количество участников увеличилось с 36 до 45.

Предварительный этап 
Игры прошли в 6 зонах в 4 круга. Лучшие команды выходили в финал.

1-я зона

2-я зона

3-я зона 
Матчи прошли с 24 ноября по 4 марта.

4-я зона

5-я зона

6-я зона

Финал 
Матчи прошли с 11 по 19 марта в Саратове. Кроме победителей зон также играла вторая команда 3-й зоны.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1979-80 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1975/1976 - 1979/1980. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1975/1976 - 1979/1980. Справочник. Москва. 2014.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1979-1980
 http://www.hockeystars.ru/art1980.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1979 год в хоккее
1980 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1979 году
Чемпионаты СССР в 1980 году